Свенгали () — главный герой романа «Трильби» Джорджа Дюморье 1894 года.
 «Свенгали» — фильм, 1914 год.
 «Свенгали» — фильм, 1927 год.
 «Свенгали» — фильм, 1931 год.
 «Свенгали» — фильм, 1954 год.
 «Свенгали» — фильм, 2013 год.